Die Basketball-Asienmeisterschaft 1960 (offiziell: FIBA Asia Championship 1960) war die erste Asienmeisterschaft in Asien und fand vom 16. bis zum 28. Januar 1960 in Manila, Philippinen statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten sieben Mannschaften jeder gegen jeden. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Finalrunde 
Die vier Besten der Vorrunde spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–4. Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Finalrunde mit übernommen.

Endstände

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1960
Basketballveranstaltung 1960
Asienmeisterschaft 1960
Sportveranstaltung in Manila